Leucoium (griechisch-lateinisch) steht für:

 Goldlack
 Veilchen
 einige Arten der Levkojen